Опперт () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Опперт, Густав Соломон (1836—1908) — немецкий санскритист, профессор.
 Опперт, Эрнст Яков (1832—1909) — немецкий путешественник.
 Опперт, Юлиус (1825—1905) — германо-французский востоковед.

Примечания